Kerstupönen ist ein Ortsname:
 Kerstupönen, 1938–1946: Kersten, Kreis Tilsit-Ragnit, Ostpreußen, seit 1946: Rjabinowka (Kaliningrad, Tschernjachowsk), Siedlung im Rajon Tschenrjahcowsk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Kerstupönen, Kreis Darkehmen: historischer Name von Antmeschken, 1938–1945: Meßken, Kreis Angerapp, seit 1945: Antomieszki, Dorf im Powiat Gołdapski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen